Эдуард Шварц:
  (1831—1862) — венгерский врач и путешественник.
 Шварц, Эдуард (1858—1940) — немецкий классический филолог.
 Шварц, Эдуард Иванович (1893—1977) — советский лётчик-испытатель.

Примечания